Aldo Borsani
 Pierina Borsani
 Natale Borsani
 Giovan Battista Borsani
 Carlo Borsani
 Osvaldo Borsani

Pagine correlate 

 Borsano (disambigua)